Agabekov je rusificirano turkijsko prezime. 

Poznate osobe ovog prezimena su:
Georgij (Grigorij) Sergejevič Agabekov (1895 – 1937.), sovjetski čekist, nevozvraščenec
Sadih-bek Agabekov (1865. – 1944.), ruski vojni zapovjednik i azerski državni djelatnik 
Youri Agabekov, švicarski dizajner vanjske rasvjete hrvatskog podrijetla (sin je poznatog hrvatskog ljevičara Ladislava Žerjavića)

Izvori 

Prezimena